Sperperiode (economie), een periode van 3 a 4 weken voorafgaand aan de Belgische solden, waarin geen reclame voor prijsverlagingen is toegestaan. 
 Sperperiode (verkiezingen), een periode van enkele maanden voorafgaand aan Belgische verkiezingen, waarin striktere regels gelden voor het bedrijven van politieke propaganda.